Joo Se-hyuk (koreanisch 주세혁, * 20. Januar 1980 in Seoul) ist ein südkoreanischer Tischtennisprofi. Er ist Rechtshänder und benutzt den Shakehand-Griff. Er steht bei Butterfly unter Vertrag und spielt auf der Vorhand mit Tenergy 64, während er auf der Rückhand lange Noppen wie Tibhar Grass D.TecS oder TSP Curl P1R auf einem Butterfly-Abwehrholz einsetzt.

Werdegang 

Bereits 1997 war er international aktiv, bei den US Open 1998 gewann er die Silbermedaille im Doppel. 2001 nahm er an der Weltmeisterschaft teil und gewann mit der südkoreanischen Mannschaft Bronze, während er in den Individualwettbewerben früh ausschied. Im Oktober konnte er in die Top 50 der Weltrangliste vorstoßen. Bis Mai 2003 fiel er wieder bis auf Platz 61 zurück, in diesem Monat gewann er aber bei der WM nach Siegen unter anderem über Chuang Chih-Yuan und Ma Lin und einer Finalniederlage gegen Werner Schlager die Silbermedaille und rückte auf Rang 22 vor, wodurch er der bestplatzierte Abwehrspieler der Welt wurde.

Im Oktober 2003 nahm er zum ersten Mal am World Cup teil, schied aber in der Gruppenphase aus, punktgleich mit den vor ihm platzierten Wang Liqin und Kalinikos Kreanga. 2004 holte er bei der Team-Weltmeisterschaft erneut Bronze, bei seinen ersten Olympischen Spielen kam er im Einzel und Doppel ins Achtelfinale, und beim World Cup erreichte er den vierten Platz, nachdem er das Spiel um Platz 3 knapp mit 3:4 gegen Wang Hao verloren hatte. Nachdem er 2005 international kaum aktiv gewesen war – seine Position als bestplatzierter Abwehrspieler verlor er an Chen Weixing –, spielte er 2006 wieder zahlreiche Turniere, gewann mit der Mannschaft Silber bei der WM und bei den Asienspielen, im Einzel holte er Gold bei den Korea Open und qualifizierte sich für die Pro Tour Grand Finals.

2007 kam er bei der Weltmeisterschaft im Einzel und Mixed ins Viertelfinale und wurde wieder bestplatzierter Abwehrspieler, eine Position, die er danach bis 2017 innehatte. 2008 holte er mit dem südkoreanischen Team erneut WM-Silber. Im Mai dieses Jahres kam er außerdem zum ersten Mal in die Top 10 der Weltrangliste, nahm aber nicht an den Olympischen Spielen teil. Sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch bei den Grand Finals erreichte er 2009 das Viertelfinale, 2010 folgten Bronze (Einzel) und Silber (Team) bei den Asienspielen sowie mit der Mannschaft eine weitere WM-Bronzemedaille. Bei WM und Grand Finals schied er 2011 im Achtelfinale aus, beim World Cup konnte er aber unter anderem Timo Boll und Jun Mizutani schlagen und so den 3. Platz erreichen. Anfang 2012 erreichte er mit Weltranglistenplatz 5 seine beste Platzierung, bei den Olympischen Spielen schied er im Einzel aber schon in der Runde der letzten 32 aus, während er mit der Mannschaft Silber gewann. Bei seiner sechsten WM-Teilnahme mit dem Team holte er im selben Jahr außerdem mit Bronze die sechste Medaille in Folge. 2014 gelang dies nicht mehr, Südkorea schied im Viertelfinale aus, konnte aber bei den Asienspielen Silber gewinnen, bei denen Joo im Einzel das Halbfinale erreichte.

2015 kam er bei der Weltmeisterschaft ins Achtelfinale, 2016 gewann er wieder Bronze mit dem Team. Bei den Olympischen Spielen trat er im Einzel nicht mehr an, mit der Mannschaft kam er auf Platz 4. Außerdem gewann er Gold bei den Croatia Open, 2017 spielte er aber nur noch die Hungarian Open und trat danach international nicht mehr in Erscheinung.

2019 wurde Joo Se-hyuk vom österreichischen Erstligaverein Wiener Neustadt verpflichtet.

Titel und Erfolge im Überblick 
Einzel
 Asienspiele: Bronze 2010, 2014
 Weltmeisterschaft: Silber 2003, Viertelfinale 2007, 2009
 World Cup: 3. Platz 2011, 4. Platz 2004
 Pro Tour: Gold Korea Open 2006, Croatia Open 2016, Viertelfinale Grand Finals 2009, 2012

Mannschaft
 Asienmeisterschaft: Bronze 2015
 Asienspiele: Silber 2002, 2006, 2010, 2014
 Olympische Spiele: Silber 2012, 4. Platz 2016
 Weltmeisterschaft: Silber 2006, 2008, Bronze 2001, 2004, 2010, 2012, 2016
 World Cup: Silber 2009, 2010, 2011, Bronze 2007

Privat 
Seit April 2008 ist Joo Se-hyuk mit Kim Seon-hwa verheiratet.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Joo Se Hyuk - Lauf, Liebling, lauf, Zeitschrift DTS, 2003/12 Seite 36–37

Weblinks 
 Spielerportrait Sponsorseite (abgerufen am 22. Juni 2014)
  (abgerufen am 22. Juni 2014)
  (abgerufen am 22. Juni 2014)
 Joo Saehyuk – Triumph, Comeback und die Zukunft Artikel im Butterfly Newsletter 08/2015 (abgerufen am 23. September 2015)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2001
Geboren 1980
Mann
Südkoreaner
Universiadeteilnehmer (Südkorea)